Uległość – to zmiana czyichś postanowień pod wpływem jakichś czynników lub poprzez określone bodźce, mogą to być: reklamy, pojedyncze osoby, społeczeństwo, najczęściej  można ulegać kobiecie, albo na odwrót. Jest przeciwieństwem asertywności.
 Uległość – powieść Michela Houellebecqa z 2015